

События 
 24 февраля — В Брюгге провели первую Общественную лотерею, которую организовала вдова фламандского художника Яна Ван Эйка с целью сбора средств для бедняков.
 Леонардо поступает в мастерскую Верроккьо подмастерьем художника.
 27 августа Пьеро Медичи обезвредил заговорщиков, противники клана Медичи изгнаны из Флоренции.
 14 октября — подписан Второй Торуньский мир Польши с Тевтонским орденом, который признал господство Польши над Поморьем. Орден признаёт себя вассалом Польши и возвращает ей Восточное Поморье, Хелминскую землю и часть Пруссии.
 В Страсбурге Иоганн Ментелин выпустил первую печатную немецкую Библию.
 Эггештейн выпустил в Страсбурге первое печатное рекламное объявление, которое вывешивалось у входов в соборы, университеты и гостиницы.
 1466—1476 — Герцог Милана Галеаццо Мария Сфорца.
 Начало «хождения за три моря» Афанасия Никитина, тверского купца (по другим подсчётам, в 1471 году).
 Король Чехии Йиржи Подебрад, был предан анафеме папой Павлом II и низложен.
 Самое раннее из дошедших до нас упоминаний о Кишинёве.
 Эпидемия моровой язвы в Великом Новгороде.
 Антивенгерское восстание в Трансильвании.
 1466—1800 — Цари Кахети из рода Багратуни.
 1466—1476 — Царь Кахети Георгий I (VIII).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1466 году
 11 февраля — Генрих VII, король Англии, основатель династии Тюдоров.
 28 ноября — Эразм Роттердамский, нидерландский учёный-гуманист, писатель, филолог, богослов.
 30 ноября — Андреа Дориа, генуэзский адмирал и государственный деятель.
 Монтесума II — Девятый тлатоани (правитель) Теночтитлана

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1466 году
 8 марта — Франческо Сфорца, итальянский кондотьер (командир наёмников), который в 1450 году захватил власть в Миланской республике, провозгласив себя герцогом.
 Донателло (Донато ди Никколо ди Бетто Барди), итальянский скульптор флорентийской школы.

См. также 

Первый крымский хан Хаджи Гирай, основатель Крымского ханства